Ditlev eller Detlev (von) Brockdorff er navnet på flere personer:

 Ditlev Sivertsen Brockdorff (ca. 1500-1538) – slesvigsk lensmand, amtmand og godsejer
 Ditlev Brockdorff (landråd) (1642-1732) – holstensk landråd, amtmand og godsejer
 Ditlev Brockdorff (officer) (1655-1737) – dansk officer og godsejer
 Ditlev Brockdorff (1676-1748) – holstensk godsejer og kejserlig kammerherre, søn af den foregående